Minck peut faire référence à :

Patronyme 
Christophe Minck (né en 1969), musicien français ;
Paule Minck (1839-1901), journaliste française ;
Bady Minck, cinéaste luxembourgeoise ;
Minck Oosterveer, dessinateur.

Mincks 
Aedin Mincks (né en 2000), acteur américain.

Homonymie de patronyme